Рустициан I (; умер в конце VI века) —  в конце VI века; святой, почитаемый в Католической церкви (день памяти — 5 января).

Биография 
В списках глав Брешианской епархии святой Рустициан I упоминается как преемник Гонория и предшественник Доминатора. Он был епископом в городе Брешиа в конце VI века. Хотя в трудах некоторых авторов приводятся и более точные даты от 585 до 595 года включительно, они не подтверждаются данными средневековых исторических источников.

О деяниях Рустициана I сведений почти не сохранилось. По мнению , Рустициан был тем «брешианским епископом Бертицианом», который в 594 году вопреки своему митрополиту  поддержал доктрину о Трёх главах, и был за это лишён причастия папой римским Григорием I Великим. Однако само существование брешианского епископа Бертициана считается не соответствующим действительности, так как основано на ошибочном цитировании «Диалогов» этого наместника Святого Престола. Тем не менее, сведения о конфликте епископа и горожан Брешиа с Констанцием Миланским из-за Трёх глав подтверждается несколькими письмами Григория I Великого. Предполагается, что, скорее всего, эти события должны были происходить уже при преемнике Рустициана I.

В агиографической литературе сообщается о великой добродетели Рустициана I и стойком отстаивании им ортодоксии в то время, когда многие из его паствы были исповедниками арианства. После смерти он был похоронен в  в Брешиа. Приблизительно в 1502 году для мощей Рустициана I из  была изготовлена новая . В настоящее время от неё сохранился только фрагмент, выставленный в  в Брешиа.

Также как и все главы Брешианской епархии III—VII веков от Анатолия до Деусдедита, ещё в средневековье Рустициан I был причислен к лику святых. Первое письменное свидетельство о существовании его культа в Брешиа относится к XI веку. Поминовение святого Рустициана I происходит 5 января. 28 марта также отмечается день перенесения его мощей.

Примечания 

Родившиеся в VI веке
Умершие в VI веке
Святые Ломбардии
Католические святые
Местночтимые святые
Христианские святые VI века
Епископы Брешии
Епископы VI века
Церковные деятели Лангобардского королевства